Джесси Самуэль Шаткин (англ. Jesse Samuel Shatkin) — американский автор песен, продюсер и звукорежиссёр. Он работал с Сией, Fitz and The Tantrums и One Direction. В 2014 году Шаткин был номинирован на премию Грэмми в качестве продюсера («Лучшая запись года») и автора песен («Лучшая песня года»). Обе номинации были основаны на его соавторстве и продюсировании песни Сии «Chandelier». Он также был номинирован на «Лучшую запись года» в 2013 году как звукорежиссёр сингла Келли Кларксон «Stronger (What Doesn’t Kill You)».

Шаткин часто работает с продюсером Грегом Кёрстином. В качестве звукорежиссёра к его заслугам относится работа с Кларксон, Селеной Гомес, Элли Голдинг, Пинк, Ритой Орой, The Shins, Лили Аллен, Tegan and Sara и Дайдо.

Избранная дискография в качестве автора песен и/или продюсера

Примечания 

Музыкальные продюсеры США
Лауреаты премии APRA за песню года (Австралия)